Het CCCF-kampioenschap 1941 was het 1e toernooi van het CCCF-kampioenschap. Het toernooi werd gehouden van 8 mei tot en met 18 mei 1941 en werd gespeeld in Costa Rica. Het thuisland won het toernooi voor de eerste keer.

Deelnemende landen

Eindstand

Wedstrijden

Voetbal in Costa Rica
Voetbal in 1941
Sportevenement in Costa Rica